G.V. Groen Geel, een Groningse amateurvoetbalclub
 H.C.C. Groen-Geel, een Nederlandse countryclub
 KV Groen Geel, een korfbalvereniging uit Wormer